Surgeon General steht für folgende Spitzenpositionen im militärischen Sanitätswesen:

 Vereinigte Staaten:
 Surgeon General of the United States, Direktor des öffentlichen Gesundheitsdienstes der USA
 Surgeon General of the United States Army, oberster Militärarzt der US-Landstreitkräfte
 Surgeon General of the United States Navy, oberster Militärarzt der US-Seestreitkräfte
 Surgeon General of the United States Air Force, oberster Militärarzt der US-Luftstreitkräfte

 Australien:
 Surgeon General of the Australian Defence Force, höchster Militärarzt der australischen Streitkraft

 Vergleichbare Positionen in anderen Staaten
 Vereinigtes Königreich: Chief Medical Officer (Vereinigtes Königreich)
 Frankreich: Directeur du Service de Santé des Armées
 Irland: Chief Medical Officer (Irland)
 Österreich: Heeressanitätschef, ab 2003 Sanitätschef
 Schweiz: Oberfeldarzt der Armee
 Spanien: Inspector General de Sanidad de la Defensa

 Deutschland:
 vor 1945:
 Chef des Wehrmachtsanitätswesens
 Heeres-Sanitätsinspekteur
 Sanitätsinspekteur der Luftwaffe
 Sanitätschef der Kriegsmarine
 Reichsarzt SS und Polizei

 Bundeswehr:
 Inspekteur des Sanitätsdienstes
 Admiralarzt der Marine
 Generalarzt des Heeres
 Generalarzt der Luftwaffe